Първата Световна купа по волейбол за мъже се провежда от 13 септември до 19 септември 1965 година в четири града на Полша с участието на 11 национални отбора. Носител на купата става СССР. България се класира на 9-о място.

Участващи отбори 
, , , , , , , , , , .

Система на провеждане 
11-те отбора на предварителния етап са разделени на три групи. 6 отбора (двата най-добри от всяка група) определят от 1 до 6 място по системата всеки срещу всеки, отчитайки резултатите от мачовете в предварителните групи. От 7 до 11 място се определят по същата система от заелите трето и четвърто място в предварителните групи.

Предварителен етап

Група А (Варшава) 

 13 септември: Унгария – Франция 3:1 (15:13, 16:14, 12:15, 15:10); СССР – Полша 3:2 (8:15, 15:6, 15:13, 5:15, 15:7).
 14 септември: Полша – Франция 3:0; СССР – Унгария 3:0.
 15 септември: СССР – Франция 3:1; Полша – Унгария 3:0.

Група В (Шчечин) 

 13 септември: ГДР – Нидерландия 3:0 (15:10, 15:9, 15:3); Югославия – Чехословакия 3:1 (8:15, 15:12, 15:13, 15:7).
 14 септември: Чехословакия – Нидерландия 3:1; ГДР – Югославия 3:1.
 15 септември: Чехословакия – ГДР 3:1; Югославия – Нидерландия 3:2.

Група С (Мелец) 

 13 септември: Румъния – България 3:1 (15:12, 14:16, 16:14, 15:12).
 14 септември: Япония – България 3:2.
 15 септември: Румъния – Япония 3:1 (15:4, 15:7, 12:15, 15:4).

Турнир за 7—11 място (Лодз) 
С курсив са дадени резултатите от предварителния етап зачетени в този турнир

Финален етап (Лодз) 
С курсив са дадени резултатите от предварителния етап зачетени в този турнир

 16 септември: ГДР – Румъния 3:0; СССР – Чехословакия 3:2; Полша – Япония 3:2.
 17 септември: Полша – ГДР 3:1; Чехословакия – Румъния 3:1; Япония – СССР 3:2.
 18 септември: Полша – Чехословакия 3:2; Япония – ГДР 3:1; СССР – Румъния 3:0.
 19 септември: СССР – ГДР 3:0; Чехословакия – Япония 3:0; Полша – Румъния 3:0.

Крайно класиране 

Световна купа по волейбол
Волейбол в Полша